Карлос Альвеар:
 Альвеар, Карлос Мария де (1789—1852) — верховный правитель Аргентины (1815);
 Альвеар, Карлос Торквато де (1860—1931) — аргентинский политик;